Тенториум ():
 Тенториум — скелетные образования в голове насекомых и некоторых многоножек.
 «Тенториум» — российская компания сетевого маркетинга, специализирующаяся на пчеловодческой продукции.
 Тенторий — походная палатка древних римлян.